Unitarisme (theologie), een theologische stroming
 Unitarisme (patriottentijd), een politieke stroming eind 18e eeuw, begin 19e eeuw in Nederland
 eenheidsstaat, het streven naar het vestigen of handhaven van een unitaire staat
 Belgicisme (politiek), voorstanders van een unitaire Belgische staat, tegenovergestelde van o.a. unionistisch federalisme

Zie ook 
Unionisme (doorverwijspagina)